est la formule brute de plusieurs isomères.

 ajmaline, numéro CAS 
 tortuosamine, numéro CAS , racémique
 (R)-(–)-tortuosamine, numéro CAS 
 (S)-(+)-tortuosamine, numéro CAS